Woworsky ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Woworsky (1834–1910), österreichischer Opernsänger (Tenor)
 Josef Rudolf Woworsky (1886–1971), österreichischer Schriftsteller